Linares – miasto w Chile
 Linares – miasto w Hiszpanii
 Linares – miasto w Kolumbii.
 Linares – miejscowość i gmina w meksykańskim stanie Nuevo León
 Linares – prowincja w Chile, w regionie Maule
 Linares – turniej szachowy
 Rebeca Linares (ur. 1983) – hiszpańska modelka i aktorka pornograficzna